Óriások, hatalmas növésű emberek; a mese- és mondavilág emberfeletti erőkkel és tulajdonságokkal felruházott lényei

Irodalom, zene
 Az óriás, Molnár Ferenc novellája (1917)
 Óriás (Giant), Kate Scott ifjúsági regénye (2017) 
 Óriás, 2005 őszén alakult budapesti rockzenekar

Filmek
 Óriás vagy Az óriás (Giant), 1956-os amerikai film, rendezte George Stevens, főszereplők Elizabeth Taylor, Rock Hudson, James Dean
 Az óriás, 1960-as magyar rövidfilm, rendezte Rényi Tamás
 Az óriás, 1984-as magyar film, rendezte Szántó Erika, főszereplő Bubik István
 Az óriás (The Mighty), 1998-as amerikai film, rendezte Peter Chelsom, főszereplők Kieran Culkin, Sharon Stone
 Óriás (Handia), 2017-es baszk–angol–spanyol–francia film, rendezők Aitor Arregi, Jon Garaño

Jegyzetek